Kétlyukú-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Kétlyukú-barlang, nagygörbői barlang.
 Kétlyukú-barlang, a csobánkai Kétbejáratú-barlang másik neve.
 Kétlyukú-barlang, a Martinovics-hegyi Pince-barlang másik neve.